Rosine steht für:
 Rosine, weiblicher Vornamen, siehe Rosina (Vorname)
 Rosine, getrocknete Weinbeere
 Rosine (Kentucky), Ort in Kentucky (USA)
 Rosine (Parfüm), Parfüm, kreiert von Paul Poiret im Jahr 1911

Siehe auch: